Альфред Матт — австрійський гірськолижник. 
 Андреас Матт — австрійський фристайліст. 
 Маріо Матт — австрійський гірськолижник. 
 Міхаель Матт — австрійський гірськолижник. 
 9816 фон Матт — астероїд